Riachense – abitanti di Dois Riachos
Riachense – abitanti di Riacho das Almas
Riachense – abitanti di Riacho de Santana (Bahia)
Riachense – abitanti di Riacho dos Machados
Riachense – abitanti di Santana do Riacho